La saison 1926-1927 du Championnat d'Italie de football est la  de la première division italienne.

Cette saison est marquée par un nouveau format. Le championnat ne comporte plus désormais de phase nationale. Les vingt meilleures équipes italiennes sont divisées en deux groupes A et B (indifféremment de leur zone géographique). Les trois premiers de chaque groupe se qualifient pour le tour final, tandis que les recalés jouent la Coupe CONI. 

Le Foot Ball Club Torino remporte ce tour final et est tout d'abord sacré champion d'Italie. Un scandale de corruption amène la FIGC à destituer le Torino de ce titre, qui n'est donc pas attribué.

Les 20 clubs participants

Barème des classements 
Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Compétition

Groupe A

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Groupe B

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Phase finale

Classement 

|}

Le titre du Torino est retiré à la suite d'une affaire de corruption.

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1926-1927 Serie A
Championnat Italie Football 1926-1927 Serie A
Italie
Italie